La bataille de Mabhès peut faire référence à :
 Escarmouches de Farsia, Dcheira, Haouza et Mahbès en 1975
 Bataille de Mahbès (1979)
 Bataille de Mahbès (1985)
 Bataille de Mahbès (1987)